Чемпиона́т Литовской ССР по футбо́лу 1959/60 го́да () — 39-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Итоговая таблица

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в СССР в 1959 году
Футбол в СССР в 1960 году
1959 год в Литве
1960 год в Литве
Чемпионат Литвы по футболу